Der Blu-express.com Tennis Cup 2010 war ein Tennisturnier, das vom 13. bis 19. September 2010 in Todi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren, da es nicht genug Anmeldungen für den geplanten Wettbewerb mit 16 Paarungen gab. So bekamen die beiden topgesetzten Paarungen ein Freilos für das Viertelfinale. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 30.000 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position zwei gesetzte Argentinier Carlos Berlocq, der im Finale den an topgesetzten Spanier Marcel Granollers in zwei Sätzen besiegte. Es war Berlocqs neunter Einzeltitel auf Challenger-Ebene seiner Karriere und der dritte der Saison.

Die Doppelkonkurrenz gewannen die an Position drei gesetzten Italiener Flavio Cipolla und Alessio di Mauro, die im Finale die topgesetzten Brüder Marcel Granollers, der damit in beiden Konkurrenzen im Finale verlor, und Gerard Granollers in zwei Sätzen besiegten. Es war Cipollas 16. Karrieretitel bei einer Doppelkonkurrenz der Challenger-Kategorie und der dritte in dieser Saison. Für di Mauro war es der fünfte Challengertitel seiner Karriere und der zweite Saisontitel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 89 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 129 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 82 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Todi